Трентон има више значења:
 Трентон
 Трентон (Џорџија)
 Трентон (Илиноис)
 Трентон (Мичиген)
 Трентон (Тексас)
 Трентон (Флорида)
 Трентон (Јужна Каролина)
 Трентон (Јута)
 Трентон (Кентаки)
 Трентон (Мисури)
 Трентон (Небраска)
 Трентон (Охајо)
 Трентон (Северна Каролина)
 Трентон (Тенеси)